Anaxis fou un historiador beoci del segle IV aC.
 Anaxis són una tribu ameríndia.